Theocratie, een staatsvorm
Theocracy (band), een Amerikaanse christelijke metalband
Theocracy (album), het debuutalbum van bovenstaande band
Theocracy (computerspel), een computerspel van Ubisoft uit 2000